Dlouhy oder Dlouhý ist der Familienname folgender Personen:

 Kurt Dlouhy (* 1949), österreichischer Dirigent
 Lukáš Dlouhý (* 1983), tschechischer Tennisspieler
 Michal Dlouhý (* 1968), tschechischer Schauspieler

Dlouhy oder Dlouhý steht für:
 Dlouhy Fahrzeugbau, österreichisches Unternehmen
 Dlouhý Újezd (Langendörflas), Gemeinde im Plzeňský kraj, Tschechien
 Dlouhý Most (Langenbruck), Gemeinde im Liberecký kraj, Tschechien

siehe auch:
 Dlauhy